A República Socialista Soviética Autônoma Cazaque (; ), conhecida também como RSSA Cazaque ou simplesmente Cazaquistão, foi uma república autônoma da União Soviética dentro da República Socialista Federativa Soviética Russa (RSFSR) existente entre 1920 e 1936.

História 
A RSSA Cazaque foi originalmente criada como a "República Socialista Soviética Autônoma Quirguiz" em 26 de agosto de 1920 e foi uma república autônoma dentro da República Socialista Soviética Socialista Russa.

História do Cazaquistão
Repúblicas autónomas da União Soviética
Estados e territórios fundados em 1925
Estados e territórios extintos em 1936